McAfee může být:

 McAfee – americká globální počítačová firma

příjmení
 John McAfee (1945–2021) – britsko-americký počítačový expert a podnikatel (zakladatel společnosti McAfee)
 Pat McAfee (* 1987) – hráč amerického fotbalu